Doppia – moneta italiana dal valore di 2 scudi d'oro
Doppia – torrente in provincia di Bergamo
 Doppia o corda doppia – tecnica alpinistica di calata lungo pareti o strampiombi